Kuljani so lahko: 
 Kuljani, Hrvaška 
 Kuljani, Bosna in Hercegovina